Князья Ста́рицкие — князья Старицкого удельного княжества, ветвь князей московских.

Андрей Иванович (1490—1537) — шестой, самый младший сын Ивана III, князь Старицкий (1519—1537)+ Ефросинья Старицкая — его жена, урождённая княжна Хованская
 Владимир Андреевич (1533—1569) — князь Старицкий (1541—1566) и князь Дмитровский (1566—1569)+ Нагая, Евдокия Александровна (ум. 1597)  +  Одоевская, Евдокия Романовна (ум. 1596)
(от 1-го бр.) Василий Владимирович (1552—1573)
(от 1-го бр.) Евфимия Владимировна (1553—1571)
 Мария Владимировна (1560—1597) — королева Ливонская
 Евдокия Владимировна (1561—1570)
 Юрий (Георгий) Владимирович (1563—1569)
 Иван Владимирович (1569—1569)
 Анастасия Владимировна (? — 1568)
 Татьяна Владимировна (? — 1564)

Княжеские роды России (Рюриковичи)
Старицкие